Ammosperma är ett släkte av korsblommiga växter. Ammosperma ingår i familjen korsblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korsblommiga växter
Ammosperma